Нечволодов (Нечволодова) — русская фамилия.

Нечволодов 
 
 Нечволодов, Григорий Иванович (1780—?) — офицер Русской императорской армии.
 Нечволодов, Михаил Дмитриевич (1867—1951) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Нечволодов, Платон Платонович (1856—1936) — генерал-лейтенант.

Нечволодова 
 Нечволодова, Екатерина Григорьевна (1815—1887) — приёмная дочь Г. И. Нечволодова.
 Нечволодова, Мария Григорьевна — советская драматическая актриса, правнучка Екатерины Нечволодовой.
 Нечволодова, Нина Николаевна (1899 — после 1929) — вторая жена белого генерала Я. А. Слащёва, дважды кавалер Георгиевского креста.

См. также 
 Нечволодовка
 Нечволодовский сельский совет